

Antropologia 
 Zuñi o Zuni – popolo nativo americano

Geologia 
 Sequenza Zuñi – sequenza cratonica

Geografia 
 Zuni – frazione di Calvi Risorta, provincia di Caserta (Italia)
 Zuni Pueblo – census-designated place della Contea di McKinley, Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)

Linguistica 
 Lingua zuni – lingua amerindia